Кись:
 Кись — раннее название города Цесис. 
 А. М. Кись — украинский саночник, выступающий за сборную Украины с 2003 года.

См. также 
 Кис